Benauwdheid, gebrek aan adem
Ademnood (single), een Nederlandstalig lied van de formatie Linda, Roos & Jessica uit 1995
Ademnood (boek), een boek geschreven door de Amerikaanse schrijver Robin Cook